RMV steht für:
 Regionalmusikverband Emsland/Grafschaft Bentheim
 Reichsmonopolverwaltung, eine Vorgängerbehörde der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein
 Respiratory Minute Volume, siehe Atemminutenvolumen
 Rhein-Main-Verkehrsverbund, ein Verkehrsverbund des öffentlichen Nahverkehrs im Rhein-Main-Gebiet
 Rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft, ein Verkehrsunternehmen des öffentlichen Nahverkehrs im nördlichen Rheinland-Pfalz
 Romavia (ICAO-Code), ehemalige rumänische Fluggesellschaft
 Risikomanagementverfahren, siehe Risikomanagement
 Royal Mail Vessel, britischer Schiffspräfix für Postschiffe, siehe Royal Mail Ship

rmv steht für:
 Romanova (Plansprache) (ISO-639-3-Code), panromanische Plansprache, Welthilfssprache

Abkürzung